Hallager er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Andreas Hallager
 Erik Hallager
 Georg Frederik Hallager
 Jacob Hallager
 Thora Hallager

Efternavne